Сен-Марте́н-Сепе́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 50 км на південь від Ліможа, 30 км на північний захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 130 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 286,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мартен-Сепер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-Сепер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез